Perger János (1791–1838) jogtudós, történész, az MTA tagja
Perger János (1819–1876) római katolikus főpap, a kassai egyházmegye püspöke